Монневі́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 50 км на північний захід від Парижа, 85 км на південь від Ам'єна, 27 км на південь від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 267 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 780,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки

Посилання 
 Монневіль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монневіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Уаза